Le Centre national édition art image (CNEAI), anciennement Maison Levanneur Centre national de l'estampe et de l'art imprimé, puis Centre national de l'estampe et de l'art imprimé, puis Centre national de l'édition et de l'art imprimé, est un centre d'art contemporain français consacré à l'édition, à la micro-édition, à l'art, à l'image et à leur diffusion.

Statut et missions 
Le CNEAI est une association loi 1901 fondée par Marie-Christine Davy, élue municipale, et Jean-René Bonnet, ancien maire de Chatou. Le centre développe son action dans le domaine de la culture, ayant pour objet de promouvoir l’art contemporain principalement dans le domaine de l’édition et de la publication de projets d’artistes, à travers notamment l’aide à la création, la réalisation d’expositions, la mise en œuvre de projets de recherche, l'accueil d’artistes en résidence, la programmation d’activités pédagogiques pour public divers, l’édition et la diffusion. La constitution d’un fonds de publications, d’éditions et de multiples, ainsi que la création d’une collection dédiée aux « Ephemera » (collection FMRA ; œuvres éphémères, écrites ou imprimées qui ne sont pas conçues pour être conservées) sont également au cœur des activités du centre.

Situé jusqu'en 2017 dans une boucle de la Seine au cœur de l'île des Impressionnistes à Chatou en région parisienne (Yvelines) et depuis lors implanté à Pantin, le centre est dirigé depuis son ouverture en 1997 par Sylvie Boulanger. D’abord consacré aux recherches dans le domaine de l’estampe, il traite aujourd’hui plus largement des œuvres média et des multiples qui — comme la gravure en son temps — intègrent dès leur conception l’acte de diffusion. Reproductibles et transmissibles, ces œuvres peuvent prendre de nombreuses formes : livres, disques, films, affiches, tracts, cartes postales, magazines, sites Internet

Outre les expositions, le CNEAI organise régulièrement des festivals pluridisciplinaires qui mêlent les formes vivantes de la culture contemporaine : performances sonores, graphiques, visuelles, littéraires et scientifiques. Il accueille les artistes en résidence dans la Maison flottante et organise plusieurs événements en plus de ses expositions, comme le Salon Light, le salon MAD et le Festival Island.

Histoire : fondation et évolutions

Création du centre 
Dans les années 1990, émerge la volonté d’élus locaux, régionaux et de quelques passionnés d’art de restaurer la Maison Levanneur, abandonnée, située au sein du Hameau Fournaise, sur l'île des Impressionnistes, à Chatou. Lors d’un colloque en octobre 1995 autour du thème « La gravure contemporaine, un état des lieux » à l'École régionale des beaux-arts de Rennes, Yves-Michel Bernard, historien de l’art, lance les principes d'un futur Centre national de la gravure contemporaine qui prendrait place dans cette maison.

En 1996, Sylvie Boulanger est nommée directrice par un jury réuni par le Ministère de la Culture. Le projet connaît son aboutissement lors de l'inauguration au public le 20 mars 1997, sous le nom de Centre national de l’édition et de l’art imprimé, . Le centre d'art bénéficie depuis du soutien structurel dudit ministère, de la ville de Chatou, du conseil général des Yvelines et du conseil régional d'Île-de-France. L’ancien bâtiment, aménagé avec des salles d’expositions, un salon vidéo, une salle de conférences et des bureaux administratifs, est complété par une nouvelle construction qui accueille alors un atelier technique équipé d’une presse à taille-douce de très grand format spécialement conçue pour le lieu, ainsi que des presses pour enfant et une réserve.
 
L'appellation « Centre national de l’édition et de l’art imprimé » plutôt que « Centre national de la gravure contemporaine » traduit la volonté de Sylvie Boulanger de faire évoluer le projet vers l'« art imprimé », qui est, selon elle, .

Les salons d'édition 
En 2004, le CNEAI a fondé le Salon Light, rendez-vous annuel de trois jours dédié à la micro-édition et aux publications d’artistes. 

Depuis 2015, il organise, avec l’atelier Michael Woolworth, le Salon Multiple Art Days (MAD) à la Maison rouge, fondation Antoine-de-Galbert. Celui-ci réunit une centaine d’éditeurs et de producteurs internationaux présentant un panorama élargi des pratiques éditoriales contemporaines, de l’édition fanzine aux œuvres rares, des multiples, des livres, des films et des disques d’artistes.

Création de la résidence d'artiste 

En 2006, en vue des dix ans du CNEAI, une commande publique du ministère de la Culture et de la Communication est mise en place pour achever le programme initial d’aménagement du centre d’art qui comprenait des ateliers d’artistes. Le plan local d'urbanisme de la ville de Chatou ne permettant plus de construction, le projet est conçu sur l’eau et nommé la Maison flottante. Réalisée par Ronan et Erwan Bouroullec avec Denis Daversin et Jean-Marie Finot, la Maison flottante est un bateau habitable conçu au Havre et composé d’un logement, d’un atelier et de deux terrasses. Il est mouillé sur les berges de l’île des Impressionnistes et accueille en résidence des artistes, des chercheurs et des écrivains pour des collaborations de durées variables, dont les projets sont voués à la publication.

Réhabilitation de la maison Levanneur 
En 2011, pendant dix-huit mois, des travaux d’agrandissement et de réhabilitation de la maison Levanneur sont entrepris, financés à parts égales par le conseil régional d’Île-de-France, par la direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, par le conseil général des Yvelines dans le cadre de son « plan exceptionnel d’aide au patrimoine 2007-2010 », par la ville de Chatou et par le CNEAI. L'aménagement des bâtiments et la conception du mobilier sont confiés aux architectes et designers Élisabeth Lemercier et Philippe Bona (Agence Bona Lemercier). Ces derniers redistribuent les volumes intérieurs du bâtiment et imaginent sous forme de multiples un mobilier modulaire polyvalent baptisé Original Bipolars Unit (OBU).

Le CNEAI de Paris 
Pendant les travaux, le CNEAI, délocalisé dans le  arrondissement de Paris, au 20 rue Louise-Weiss, devient le CNEAI de Paris, à l’instar de la galerie qui avait initié la communauté artistique de la rue Louise-Weiss, la galerie Air de Paris. Cette expérience permet au centre de tester de petits formats hebdomadaires d’expositions. De jeunes artistes sont invités à expérimenter des accrochages d’œuvres différents, à inviter d’autres artistes, à imaginer des correspondances entre œuvres de divers médias.

Une nouvelle forme de programmation 
Le 29 septembre 2012, le CNEAI, rebaptisé « Centre national édition art image », retrouve ses locaux rénovés. La nouvelle programmation saisonnière s’organise autour d’expositions, d'ateliers et de rencontres (dits « points de vue ») proposés par différents contributeurs, chercheurs, artistes, éditeurs, universitaires, écoles d’art, etc..

Le CNEAI à Pantin 
En septembre 2017, le CNEAI emménage à Pantin dans le bâtiment rénové des Magasins Généraux. L'ancien bâtiment industriel, datant des années 1930, situé au bord du canal de l’Ourcq, a été reconverti par l’architecte Frédéric Jung en 2016. Il abrite également l'agence de publicité BETC. Dans ce cadre, le CNEAI inaugure un nouveau programme de création, de transmission et de recherche à la fois inscrit dans le territoire local et dans le contexte du Grand Paris en concrétisant des partenariats avec des associations et des écoles de la ville.

Collections 
Depuis 1997, en relation avec le programme d'expositions, les éditions et multiples produits au CNEAI par les artistes constituent la collection Multiple. Un fonds de publications d'artistes a ensuite été créé en 2000, sous le nom de collection FMRA. Depuis 2006, le CNEAI construit avec Yona Friedman une relation étroite autour de problématiques communes : modèle collaboratif, extension du champ artistique au champ culturel, transmission du savoir et autonomie d’action.

Collection Multiple 
La collection Multiple est composée de plus de 2 000 oeuvres originales et multiples éditées par le CNEAI et créées par les artistes invités : gravures, sérigraphies, tirages numériques, objets. La majorité des œuvres multiples sont entrées dans des collections publiques, dont celles du CNAP, de la bibliothèque Kandinsky, du FRAC Aquitaine, du Mu.ZEE, du Centre de la Gravure et de l’image imprimée de Belgique, ou encore du Power Station of Art de Shanghai.

Collection FMRA 
La collection FMRA est composée de 11 000 livres d’artistes, vinyles, CD, DVD, posters, flyers, stickers, journaux et autres éphéméras d’artistes. Elle est en constante actualisation dans le cadre d’un numerus clausus qui la définit comme un fonds de recherche et d’échange plutôt que comme une collection institutionnelle. Organisé suivant des catégories simples (auteur, éditeur, formes…), ce fonds comporte des sous-ensembles : graphisme, création sonore, littérature, revues, poésie, etc. Environ 2 500 artistes internationaux sont présents dans la collection.

Fonds Yona Friedman 
La collaboration avec Yona Friedman se traduit par la production de maquettes à l’échelle 1:1 — Ville spatiale suspendue (2007), Iconostase, Musée de rue (2012), Möbianne (2013), Meuble + (2017), Musée sans Bâtiment (2011-...) —, et d’expositions au CNEAI (voir ci-dessous la rubrique « Expositions »), ainsi qu'à Paris — Improvisations (musée d'art moderne de la ville de Paris, 2009), Utopies réalisables (École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, 2014) —, à Berlin — Handbuch (Motto et Galerie Chert, 2012) — et à São Paulo —  (, 2014). Un fonds de maquettes, collages et dessins a fait l’objet d’une donation qui constitue aujourd'hui la collection Yona Friedman, conservée au CNEAI. Ce fonds fait l'objet de prêts à des musées pour expositions, notamment au MAXXI de Rome, au Power Station of Art de Shanghai, à la Cité de l’architecture et du Patrimoine de Paris, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, ou encore au Musée d’Art Contemporain Tamayo de Mexico.

Expositions 
 « André Derain en noir et en blanc », exposition inaugurale par Gérard Collin-Thiébaut, du 24-05-1997 au 14-09-1997
 « Tout Chatou », François Morellet, du 27-09-1997 au 21-12-1997
 « L'outil parfait », Noël Dolla, du 17-01-1998 au 22-03-1998
 « And », Peter Downsbrough, du 28-03-1998 au 24-05-1998
 « Images à sensation », Pierre Antoine, Manfred Jade, Ange Leccia, Sigurdur Arni Sigurdsson, Maya Spadova, du 06-06-1998 au 13-09-1998
 « Le cercle Le ring », Giovanni Anselmo, John Armleder, Richard Artschwager, du 03-10-1998 au 06-12-1998
 « Une âme en tourment », Glen Baxter, du 11-02-1999 au 11-04-1999
 « L'Œuvre multipliée », Robert Morris, du 17-04-1999 au 20-06-1999
 « Tatouages », Claude Closky, du 01-07-1999 au 26-09-1999
 « Perfect is My Death Word », James Lee Byars, du 10-10-1999 au 09-01-2000
 « Hollywoodland », Elke Krystufek, du 03-01-2000 au 09-04-2000
 « Les litanies », Philippe Cazal, du 23-04-2000 au 18-06-2000
 « Pertes et profits », Bureau d'études Bonaccini Fohr Fourt, du 01-07-2000 au 24-09-2000
 « Multiplier / Médiatiser », Antoni Muntadas, du 08-10-2000 au 17-12-2000
 « Jean-Pierre Magazine », Hans-Peter Feldmann, du 03-03-2001 au 17-06-2001
 « Out of Print », une proposition de Guy Schraenen, du 01-06-2001 au 16-09-2001
 « La peur du lieu inconnu », Cameron Jamie, du 07-10-2001 au 20-01-2002
 « Prairie dynamo », Anne Frémy, du 10-03-2002 au 19-05-2002
 « Who snatched the babies? », Yoshitomo Nara, du 02-06-2002 au 29-09-2002
 « Boudoirs salons et antichambres », Gérard Collin-Thiébaut, Mathieu Mercier, Stéphane Magnin, Laurent Malone, Marie-Ange Guilleminot et INR, du 13-10-2002 au 19-01-2003
 « Shhh », Ben Kinmont, du 01-02-2003 au 31-03-2003
 « Voulez-vous coucher avec nous ce soir ? », Kyioichi Tsuzuki, du 12-03-2003 au 18-05-2003
 « Numéro Zéro », Scott King et Erik Steinbrecher, du 01-06-2003 au 28-09-2003
 « Pénélope attend Ulysse, Pénélope fait les magasins, Pénélope a de la conversation », CNEAI et CNEAI off, du 19-10-2003 au 18-02-2004
 « Antigone en Yvelines », M/M  Michael Amzalag, Mathias Augustyniak, du 13-03-2004 au 30-05-2004
 « Les impressionnants », Bernadette Genée, Alain Le Borgne, CNEAI et Musée de l'Armée (Paris), du 13-07-2004 au 26-09-2004
 « Human geometry barbecue », Stéphane Magnin, du 02-10-2004 au 15-01-2005
 « Art & Project Bulletin et Continuous Project », Allen Ruppersberg, Robert Barry, Une proposition de Christophe Cherix, du 10-10-2004 au 15-01-2005
 « Snowi « Strip » », Édouard Boyer, du 13-02-2005 au 15-05-2005
 « Continuous Project », Bettina Funcke, Wade Guyton, Joseph Logan et Seth Price, du 20-05-2005 au 15-09-2006
 « Djinns », Tatiana Trouvé, du 01-06-2005 au 18-09-2005
 « Cherchez l'auteur », Pierre Leguillon, du 29-01-2006 au 07-05-2006
 « Transmission dérivée », CNEAI Villa Arson Nice, du 18-03-2006 au 04-06-2006
 « Old News », Jacob Fabricius, du 15-10-2006 au 28-01-2007
 « Gravelines x CNEAI », Une proposition de Sammy Engramer, Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines, du 15-11-2006 au 04-02-2007
 « Vivement lundi ! », Yann Serandour, du 11-02-2007 au 13-05-2007
 « AÏE! (Arts imprimés et estampes) », Ernest T. Les Artistes Heureux, Letaris Taroop & Glabel, CNEAI, Musée des beaux-arts de Nantes, du 26-04-2007 au 28-05-2007
 « Plein soleil, l'été des centres d'art 07 », Parcours DCA, du 01-06-2007 au 30-09-2007
 « Dare to make your own exhibition », Yona Friedman, du 04-06-2007 au 30-09-2007
 « Hors commerce », une commande publique de bibliophilie contemporaine, du 13-10-2007 au 21-12-2007
 « Black Noise, A Tribute to Stephen Parrino », une proposition de John M. Armleder, Amy Granat et Mai-Thu Perret, du 16-02-2008 au 04-05-2008
 « Le feu scupuleux, AWC A Constructed World », du 18-05-2008 au 21-09-2008
 « La honte de l'art contemporain ou l'inextricable ouvrage », Gérard Collin-Thiébaut, du 12-10-2008 au 25-01-2009
 « We'll Known Where When We Get There », Leah Singer et Lee Ranaldo, du 08-02-2009 au 03-05-2009
 « Improvisations Yona Friedman », Musée d'art moderne de la ville de Paris/CNEAI, du 27-03-2009 au 17-05-2009
 « Suite N », Samon Takahashi, du 14-05-2009 au 30-08-2009
 « Plein soleil, l'été des centres d'art 09 », Parcours DCA, du 27-05-2009 au 27-05-2009
 « Sinon des signaux de fumée Ou sinais de fumaça », CNEAI, Centro Cultural São Paulo, du 29-08-2009 au 08-11-2009
 « Exposition fleuves », Collections Gandy Gallery et CNEAI, du 14-09-2009 au 17-09-2009
 « Parcours multiples », Hugues Reip, David Jourdan, Gérard Collin-Thiébaut, du 19-09-2009 au 20-09-2009
 « L'Exposition continue (écho) », une proposition de Mathieu Copeland, du 17-02-2010 au 18-04-2010
 « Safari », œuvres en extérieur, Île des Impressionnistes, Chatou, du 07-05-2010 au 31-08-2010
 « Exhibiting Poetry Today », Manuel Joseph, Thomas Hirschhorn, du 11-05-2010 au 26-09-2010
 « Les bords dispersés », Chloé Quenum, Maxine Thieffine, Super #12, une proposition de Christophe Lemaitre, du 27-06-2010 au 27-06-2011
 « Channel TV », un programme vidéo CNEAI, Halle für Kunst, Kunstverein Harburger Bahnhof, Allemagne, du 17-10-2010 au 17-12-2010
 « Un éditeur indépendant et libre est à ranger du côté des artistes », une invitation du MUSAC Espagne, du 29-01-2011 au 03-04-2011
 « La photocopie », une proposition de Aurélie Noury, Cabinet du livre d'artiste, Université Rennes 2, du 10-02-2011 au 04-04-2011
 « Le choix du titre est un faux problème, Acte 1, Assis au fin fond des petites mares honnêtes », Samon Takahashi, du 11-02-2011 au 24-02-2011
 « Böhm/Kobasayshi, Katja Stuke, Oliver Sieber et Bibliothèque, Yannick Boulot, Olivier Lellouche », une proposition de Florence Loewy, du 11-02-2011 au 02-03-2011
 « Le choix du titre est un faux problème, Acte 2, Revolutions per minute », Samon Takahashi, du 19-02-2011 au 24-02-2011
 « Open Books », une proposition de Department 21 et Manystuff Royal College of Art Londres, du 21-02-2011 au 27-02-2011
 « Le choix du titre est un faux problème, Acte 3, Le travail de famille ça trie », Samon Takahashi, du 25-02-2011 au 01-03-2011
 « Chambres sourdes », une proposition de Audrey Illouz, Parc culturel de Rentilly, CNEAI, du 26-02-2011 au 05-05-2011
 « Une traduction d’une langue à l’autre A translation from one language to another », Une proposition de Yann Serandour et Sébastien Pluot, du 05-03-2011 au 19-03-2011
 « ALBERS LEWITT COINTET SUPER #14 », une proposition de Christophe Lemaitre, du 06-04-2011 au 23-04-2011
 « Bread-and-Butter, Ditsies and Dumb-Dumb », Lisa Holzer, David Jourdan, Westphalie, du 30-04-2011 au 07-05-2011
 « Banc public, banc public », une promenade artistique sur l'île des Impressionnistes, CNEAI Chatou, du 01-05-2011 au 18-09-2011
 « GÉNÉRAL GÉNÉRAL GÉNÉRAL », Christophe Jacquet (Toffe), du 24-05-2011 au 01-06-2011
 « Intérieur, neige », Nicolas Giraud, du 04-06-2011 au 18-06-2011
 « Louie Louie », une proposition de François Aubart et Camille Pageard, du 23-06-2011 au 02-07-2011
 « Small Noise et Keymouse un éditeur indépendant », une présentation de Francis Mary, du 06-07-2011 au 09-07-2011
 « Lætitia in convivio », une proposition de Fabien Vallos, du 12-07-2011 au 19-07-2011
 « Open Books II », une proposition de Charlotte Cheetham et Sophie Demay, du 09-09-2011 au 21-09-2011
 « Melencolia », John Cornu, du 24-09-2011 au 01-10-2011
 « Abstractions sentimentales et quelques éditions », une proposition du Centre d'édition contemporaine Genève, du 07-10-2011 au 23-10-2011
 « Les images vieillissent autrement que ceux qui les font », une proposition d'Aurélien Mole, du 07-01-2012 au 09-04-2012
 « CNEAI = Brétigny », Centre d'art contemporain et médiathèque de Brétigny-sur-Orge, du 06-03-2012 au 10-03-2012
 « Channel TV », une journée de télévision et une table de recherche Goethe-Institut de Paris CNEAI, du 19-03-2012 au 20-04-2012
 « Musée sans bâtiment », Yona Friedman, trois installations en extérieur CNEAI, du 13-05-2012 au 30-09-2012
 « Berlin-Paris 2012 », Yona Friedman, handbuch - Chert & Motto invitent le CNEAI, du 28-06-2012 au 14-07-2012
 « Berlin-Paris 2012 », Tintenfisch - le CNEAI invite Chert & Motto, du 06-07-2012 au 13-07-2012
 « Byron Bay, etc. », de Julien Carreyn par Sylvie Boulanger et Jean-Denis Frater, du 29-09-2012 au 27-01-2013
 « Promenadologues # 1 », par Sylvie Boulanger et Jing He, du 29-09-2012 au 25-11-2012
 « La connaissance des formes », Christophe Lemaitre, du 29-09-2012 au 10-11-2012
 « Art By Telephone… Recalled », par Sébastien Pluot et Fabien Vallos, du 29-09-2012 au 24-02-2013
 « KOME, Jef Geys », par Sylvie Boulanger et Francis Mary, du 29-09-2012 au 20-01-2013
 « Les occupantes », Christophe Lemaitre et Aurélien Mole, du 29-09-2012 au 21-12-2012
 « Publish or Perish », par Sylvie Boulanger et Benjamin Fély, du 29-09-2012 au 13-01-2013
 « Politique-fiction : le design au combat », Alexandra Midal, du 29-09-2012 au 21-12-2012
 « (île) Le musée de rue et Le musée iconostase + Architectures mobiles de Yona Friedman », par Sylvie Boulanger, du 29-09-2012 au 13-01-2013
 « Courtesy of the artist, Libelle », par Alexandra Baudelot, du 30-11-2012 au 28-04-2013
 « No Scale, No Function, Nor Proportion », par Elisabeth Lemercier, du 19-01-2013 au 19-05-2013
 « Diapositives 1958-2002 de Yona Friedman », par Sylvie Boulanger, du 30-01-2013 au 21-04-2013
 « Reading dance », par Sylvie Boulanger et Christophe Daviet-Thery, du 02-02-2013 au 21-04-2013
 « Film Festival », de Ricardo Valentim, du 09-02-2013 au 07-04-2013
 « Pour les chômeurs intellectuels », de Antoine Poncet par Sylvie Boulanger, du 01-03-2013 au 02-06-2013
 « Tremblement », de Véra Molnar par Sylvie Boulanger, du 01-03-2013 au 02-06-2013
 « One Sculpture a Day », de David de Tscharner par Sylvie Boulanger, du 13-04-2013 au 16-06-2013
 « Les aventures d’Arthur », Odile Et Franz, par Romuald Roudier Theron, du 27-04-2013 au 21-07-2013
 « L’écho des précédents », par François Aubart, du 04-05-2013 au 25-08-2013
 « Iconostase #3 », de Yona Friedman, par Sylvie Boulanger, du 25-05-2013 au 25-09-2013
 « Lubok Artist Books », par Henriette Weber et Christoph Ruckhäberle, du 25-05-2013 au 25-08-2013
 « Projet à sticker », de François Morellet, par Sylvie Boulanger, du 25-05-2013 au 25-08-2013
 « E IL TOPO à Paris », par Armando Della Vittoria & Co, du 08-06-2013 au 29-09-2013
 « Sans matières ajoutées », par about: blank, du 22-06-2013 au 10-11-2013
 « Möbianne », de Yona Friedman par Sylvie Boulanger, du 06-07-2013 au 09-03-2014
 « Promenadologues #2, les collections du CNEAI », par Salomé Civade et Benjamin Fély, du 30-08-2013 au 10-11-2013
 « Imperturbable », de Dorothy Iannone par Yves Brochard, du 07-09-2013 au 26-01-2014
 « Journiac, le maître fou », par Sylvie Boulanger, du 09-10-2013 au 30-03-2014
 « Primavera 2 », par Valentine Meyer et Andrea Fam, du 16-11-2013 au 01-12-2013
 « We get lighter and lighter épisode 1 », par Benjamin Fély et Francis Mary, du 23-11-2013 au 21-02-2014
 « Dictionnaire, Promenadologues #3 », de Yona Friedman par Sylvie Boulanger, Rémi Jauze et Laurie Moor, du 08-02-2014 au 23-02-2014
 « C’est aujourd’hui dimanche, tiens ma jolie maman voilà des roses blanches, toi qui les aimes tant ! », de Jef Geys par Sylvie Boulanger et Francis Mary, du 08-02-2014 au 22-06-2014
 « We get lighter and lighter épisode 2 », par Benjamin Fely et Francis Mary, du 22-02-2014 au 13-04-2014
 « Yona Friedman », par Sylvie Boulanger et Eric Locicero à l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, du 03-03-2014 au 29-03-2014
 « Mad world, good world, strange world », de Mathis Collins et l'équipe de Rebondibreak du centre hospitalier Théophile Roussel, du 15-03-2014 au 18-05-2014
 « Lumière et architecture », de Jef Geys par Sylvie Boulanger et Francis Mary, du 05-04-2014 au 22-06-2014
 « Spector books : Through the labyrinth », par Olaf Nicolai et Jan Wenzel, du 05-04-2014 au 07-09-2014
 « Credit to the Edit », par MOREpublishers, du 26-04-2014 au 28-09-2014
 « La monographie d'un centre d'art », par Christophe Lemaitre, du 01-05-2014 au 27-04-2015
 « Le côté droit est sur votre gauche », de Katerina Seda, du 31-05-2014 au 12-10-2014
 « 1. Le livre de go, 1re partie », de Christophe Lemaitre avec Spassky Fischer et Florent Dubois, du 14-06-2014 au 26-10-2014
 « Calendrier I 1985 • 2014 I Légende I Histoire I Inventaire I Documentation I Figure I Ljc Archive I Format I Écrit I Biobibliographie I Accrochage I L’espace I Le Temps I Notation I Livraison I Cartographie I Chronologie I Lecture », de Lefevre Jean Claude , du 28-06-2014 au 16-11-2014
 « Chrématistique III », par Jérémie Gaulin et Fabien Vallos, du 05-07-2014 au 09-11-2014
 « Dictionnaire de Yona Friedman »,  par Sylvie Boulanger, du 23-08-2014 au 07-12-2014
 « 2. La longue image panoramique de la révolution d’une œuvre », de Christophe Lemaitre, du 20-09-2014 au 25-01-2015
 « Le rayon DIY, la petite bibliothèque du voyage latéral, atelier collectif mobile, système D, Do It Yourself, open source », de Stéphane Magnin, du 11-10-2014 au 23-11-2014
 « 3. La vie et la mort des œuvres d’art », de Christophe Lemaitre, du 08-11-2014 au 29-03-2015
 « Red Swan Hotel », par Maria Alicata, Daniele Balit, Adrienne Drake et Sylvie Boulanger, du 27-11-2014 au 15-03-2015
 « Degré 48, de g.u.i. », par les Laboratoires d'Aubervilliers et Daniel Foucard, du 29-11-2014 au 26-04-2015
 « 4. La collection des objets que l’on utilise sans les toucher », de Christophe Lemaitre, du 06-12-2014 au 19-04-2015
 « Quelle beauté, quel calme. J’ai vu les nuages et, au loin, leur ombre légère. Yuri Gagarin »,  de Wilfried Huet, du 06-12-2014 au 29-03-2015
 « Dictionnaire de Yona Friedman », du 04-04-2015 au 03-05-2015
 « Outline », de Peter Downsbrough, du 04-05-2015 au 07-06-2015
 « Wetlands Hero », par Maria Alicata, Daniele Balit, Sylvie Boulanger et Adrienne Drake, du 16-05-2015 au 27-09-2015
 « Old News (Again) », par Jacob Fabricius, du 16-05-2015 au 27-09-2015
 « Do or diy », éditions du CNEAI à la galerie Alain Gutharc, du 28-05-2015 au 20-06-2015
 « Im Schnitt, de Lauenen », (Jean-Baptiste Bernadet, Éric Croes et David de Tscharner), du 13-06-2015 au 02-10-2015
 « This and that de Ezra Wube », par Jacob Fabricius, du 17-10-2015 au 05-12-2015
 « L'exposition d'un film (produits dérivés) », par Mathieu Copeland, du 17-10-2015 au 29-11-2015
 « Links Mitte Rechts », de Katinka Bock par Jacob Fabricius, du 17-10-2015 au 05-12-2015
 « trans(¿)duction : mother tongue, migration, cultural cross-road, motion and désobéissance »,  par Anne-Marie Melster et Marc Johnson, du 17-10-2015 au 29-11-2015
 « All in de Eva Barto », par Jacob Fabricius, du 17-10-2015 au 05-12-2015
 « La constance du jardinier », de Fredrik Værslev par Jacob Fabricius, du 17-10-2015 au 05-12-2015
 « Dites 33 », par Sylvie Boulanger, du 11-12-2015 au 20-02-2016
 « Spectacles sans objet », de Louise Hervé et Chloé Maillet par Jacob Fabricius, du 05-03-2016 au 05-06-2016
 « Cambeck de Binelde Hyrcan », par Jacob Fabricius, du 05-03-2016 au 05-06-2016
 « Lire ce qui n'a jamais été écrit », de E.B. Itso par Jacob Fabricius, du 05-03-2016 au 05-06-2016
 « Annunciation with nosebleed : Refusing in Chatou », de Camilla Wills par Jacob Fabricius, du 05-03-2016 au 05-06-2016
 « Architecture mobile, architecture vivante », de Yona Friedman, à la Cité de l'architecture de Paris, du 11-05-2016 au 16-11-2016
 « Seuils de visibilité », une exposition d'oeuvres de la collection du CNEAI en dialogue avec un projet spécifique d'Aurélie Pétrel, du 11-05-2016 au 21-05-2016
 « Mobile architecture », de Yona Friedman, une proposition de Gong Yan en partenariat avec le CNEAI, Power Station of Art de Shanghai, du 16-05-2016 au 16-08-2016
 « Publications d'artistes », Edition 5, Le CNEAI aux Baux de Provence, du 03-06-2016 au 05-06-2016
 « L'humanité expliquée aux extraterrestres », Yona Friedman, par Sylvie Boulanger et Elisabeth Lemercier, du 12-06-2016 au 23-10-2016
 « Le tour de France 1969 d'Eddy Merckx », de Jef Geys, par Sylvie Boulanger et Francis Mary, du 12-06-2016 au 23-10-2016
 « Le gardien », de Philippe Bertels, par Francis Mary et 494, du 05-11-2016 au 16-12-2016
 « La forêt, le feu », de Nicolas Giraud, avec le soutien de Mécènes du Sud et de la galerie Triple V, du 05-11-2016 au 19-03-2017
 « Ballads of the beasts, voices of the animal world », dans une exposition sur vinyle, de Clara Meister, dans le cadre du programme «Jeunes Commissaires du Bureau des arts plastiques, Institut français d’Allemagne» et est soutenu par le Goethe-Institut Paris, du 05-11-2016 au 19-03-2017
 « Le tour de France 1969 d'Eddy Merckx », Jef Geys, par Sylvie Boulanger et Francis Mary, au CAPC Musée d'Art Contemporain de Bordeaux, du 17-11-2016 au 15-01-2017
 « Le tour de France 1969 d'Eddy Merckx », de Jef Geys, par Sylvie Boulanger et Francis Mary, au CAC Paysages de Troyes, du 03-02-2017 au 24-03-2017
 « Le tour de France 1969 d'Eddy Merckx », de Jef Geys, par Sylvie Boulanger et Francis Mary, aux Bains-douches à Alençon, 01-04-2017 au 07-05-2017
 « 1997-2017 : l'Encyclopédie des images », de Pascal Doury, une exposition du 40ème anniversaire du Centre Pompidou, du 01-04-2017 au 22-07-2017
 « L'ensemble des circonstances », de Jean-Baptiste Caron, du 01-04-2017 au 23-07-2017
 « Le tour de France 1969 d'Eddy Merckx » et « Les plantes médicinales », de Jef Geys, par Sylvie Boulanger et Francis Mary, à l'Institut d'Art Contemporain de Villeurbanne, du 02-06-2017 au 13-08-2017
 « Mobile Architecture, People's Architecture », de Yona Friedman, par Elena Motisi au MAXXI Rome en partenariat avec le CNEAI, du 23-06-2017 au 19-10-2017
 « Never eat the same cracker twice », des étudiants du MBA in Arts and Cultural Management de l'IESA International et la Paris School of Business, en collaboration avec Audrey Illouz, Jagna Ciuchta et Sylvie Boulanger, en partenariat avec Lab'Bel, le laboratoire artistique du groupe Bel, du 26-06-2017 au 01-07-2017
 « The House of Dust », d'Alison Knowles, par Sylvie Boulanger, Maud Jacquin et Sébastien Pluot, du 09-09-2017 au 19-11-2017
 « Prêt à porter, un musée chez soi », exposition Hors les Murs au Pavillon à Pantin, du 30-09-2017 au 09-12-2017
 « Le musée sans bâtiment », de Yona Friedman, par la FIAC, en partenariat avec la galerie Jérôme Poggi et le musée d'Art Contemporain de Rochechouart et le CNEAI, du 18-10-2017 au 21-08-2017
 « Mon nom est personne », d'Alexandre Périgot, du 17-02-2018 au 22-04-2018
 « Virgule ou tout simplement brigands », de Sara Favriau, avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC d'île-de-France et de la Compagnie Française du Bouton, dans le cadre du programme de résidences d'artistes en entreprises "Art et mondes du travail", en partenariat avec le Réseau Entreprendre 93, du 16-05-2018 au 23-05-2018
 « Le musée sans bâtiment », de Yona Friedman, Hors les Murs au 40 rue Denis Papin à Pantin, du 30-06-2018 au 02-09-2018
 « Partie de dames (d/m 184) », de Claude Rutault, en collaboration avec la biennale Emergences, du 11-10-2018 au 30-11-2018
 « Geste », des propositions de Tal Isaac Hadad, Matan Mittwoch, Julien Prévieux, Cally Spooner + Vito Acconci, Ceal Floyer, Lars Fredrikson, Wade Guyton, Channa Horwitz, M/M (Paris), László Moholy-Nagy, Antoni Muntadas, par Sylvie Boulanger et Audrey Illouz, du 02-02-2019 au 31-03-2019

Publications (liste non exhaustive) 

 François Morellet, Tout Chatou, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI et Association française d’action artistique, ministère des Affaires Étrangères, Chatou et Paris, 1997.
 Peter Downsbrough, Reset, CNEAI, Chatou, 1998.
 -Robert Morris, Robert Morris N° Robert Morris. Estampes et multiples 1952-1998, dirigé par Christophe Cherix assisté de Montserrat Van Thuyne-Daniel, CNEAI et Cabinet des estampes du Musée d’art et d’histoire, Chatou et Genève, 1999.
 Allen Ruppersberg, 23, 24 & 25 pieces, dirigé par Christophe Cherix, CNEAI et JRP Editions, Chatou et Genève, 2000.
 Hans-Peter Feldmann, Jean-Pierre Magazine, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI et École nationale des beaux-arts de Dijon, Chatou, 2001.
 Ben Kinmont, Thirty-One Works by Ben Kinmont Prospectus 1998-2002, dirigé par Madeleine Noble Goodrich et Christophe Cherix, CNEAI et JRP Edition, Chatou et Genève, 2002.
 François Curlet, Catalogue, CNEAI, Chatou, 2003.
 CNEAI, 72 projets pour ne plus y penser, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI, Frac Paca et Espace Paul Ricard, Chatou, Marseille et Paris, 2004.
 Tatiana Trouvé, Djinns, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI, Frac Paca, Kunsverein et Espace Paul Ricard, Chatou, Marseille, Freiburg et Paris, 2005.
 Pascal Doury, Patate, dirigé par Dora Diamant et Sylvie Boulanger, CNEAI et Al Dante, Chatou et Paris, 2005.
 Guy de Cointet, A Few Drawings by Guy de Cointet, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI, galerie Air de Paris, Chatou et Paris, 2006
 Continuous Project, Continuous Project #8, the final “issue” (A Continuous Project Book), dirigé par Bettina A. W. Funcke, CNEAI et Continuous Project, Chatou et New York, 2006.
 CNEAI, CNEAI = neuf ans, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI, Editions Hyx, Chatou et Orléans, 2007.
 Yona Friedman, Films d’animation 1960-1963 (DVD), CNEAI et CAPC, Chatou et Bordeaux, 2008.
 Lee Ranaldo et Leah Singer, We’ll Know Where When We Get There (Disque vinyle 33T), CNEAI, Chatou, 2009.  
 Yona Friedman, Manuals (vol 1,2,3), dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI et CAPC, Chatou et Bordeaux, 2007-2009.
 Thomas Hirschhorn, Exhibiting Poetry Today: Manuel Joseph, CNEAI et Éditions Xavier Barral, Chatou, 2010.
 Jef Geys, Kome, CNEAI, Chatou, 2013.
 Dorothy Iannone, Imperturbable (2 CD audio sous pochette 33T et impression numérique), CNEAI, Chatou, 2013.
 Olaf Nicolaï et Jan Wenzel, Labyrinth. Four times through the labyrinth, traduit de l’allemand en anglais par Sadie Plant, CNEAI, Spector Books et Rollo Press, Chatou, Leipzig et Zurich, 2014.
 Yona Friedman, L’humain expliqué aux extraterrestres, dirigé par Sylvie Boulanger, CNEAI et les Éditions de l'Éclat, Chatou et Paris, 2016.
 Pascal Doury, L’encyclopédie des images (coffret de 216 fanzines), CNEAI, Paris, 2017.

Notes et références

Sources et documentation

Bibliographie 
 Christophe Domino, « Engagement, L’édition, l’art et l’art de l’édition », Le Journal des Arts, n° 276, 29 février 2008
 Océane Delleaux, Le multiple d'artiste. Histoire d'une mutation artistique, Europe-Amérique du Nord de 1985 à nos jours, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoire et idées des arts », 2010, 268 p.
 Françoise Julien-Casanova (dir.), « En octobre 2011, au CNEAI de Paris, soixante-trois visites », Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2011, 
 
 « Le nouveau visage du CNEAI, AD Magazine », 4 octobre 2012
 Bénédicte Ramad, « Chatou (78), Au CNEAI, des scenarii roboratifs », L'Œil, n° 655, mars 2013
 Alexis Jakubowicz, « Chatou (78), Le CNEAI », L'Œil, n° 675, janvier 2017
 Valentin Heinrich, * « Poétique des algorithmes : The House Of Dust By Alison Knowles au CNEAI », Observatoire de l'Art Contemporain, 7 octobre 2017
 Alexandra Fau, « CNEAI, quand la machine génère un programme architectural foisonnant, Archistorm, décembre 2017
 Julie Ackermann, « Alexandre Périgot ranime la flamme de l’artiste inconnu », Les Inrockuptibles, 22 février 2018
 Marie-Elisabeth de La Fresnaye, « Les nouveaux défis du CNEAI à Pantin par Sylvie Boulanger », Smartymagazine, 28 septembre 2018
 Lili Tisseyre, « Live: un festival dédié à la performance sonore » , Smartymagazine, 11 septembre 2018
 « Partie de dames au CNEAI à Pantin », The Art Newspaper, 9 octobre 2018

Archives 
 Les archives historiques du CNEAI sont conservées aux Archives nationales, sous les cotes 20170309/1-20170309/85. Voir l'instrument de recherche en ligne

Articles connexes 
 Art contemporain
 Liste des centres d'art contemporain en France
 Maison flottante (CNEAI)
 Sylvie Boulanger

Liens externes 
 
 Œuvres du CNEAI acquises par le Centre national des arts plastiques : ici et ici
 Publications (éditions et multiples) du CNEAI sur Data.bnf.fr (accès), à la Bibliothèque nationale de France, et à la bibliothèque Kandinsky (Musée national d'art moderne)
 Les centres d'art en Île-de-France

Association ou organisme culturel en France
Institution artistique
Centre d'art contemporain
Culture dans les Yvelines
Culture dans la Seine-Saint-Denis
Institution liée à la gravure
Édition
Organisme fondé en 1997
Chatou